Per Girolamo Marini si può intendere:

Girolamo Marini, architetto del XVI secolo
Girolamo Maria Marini, librettista del XIX secolo
Girolamo Marini da Barchi, architetto del XVII secolo